Яна Денисовна Добровольская (род. 8 декабря 1997, Тюмень, Россия) — победительница регионального конкурса красоты «Мисс Тюмень-2015» и национального конкурса «Мисс Россия 2016».

Биография 
Родилась 8 декабря 1997 года в Тюмени. С 6 лет занимается танцами. Выступала на Олимпиаде в Сочи в качестве артиста.

Учится в Тюменском государственном колледже искусств. Мечтает стать профессиональным хореографом-педагогом.

Представляла Россию на конкурсе красоты Мисс мира 2016, где не смогла пройти финал, хотя и числилась среди фаворитов.

Примечания

Ссылки 
 «Мисс Россия-2016» Яна Добровольская: звезда улыбнулась только мне
 18-летняя Яна Добровольская из Тюмени названа самой красивой девушкой страны
 «Мисс Россия — 2016» потратит часть призовых на благотворительность.
 Корону «Мисс России» получила жительница Тюмени Яна Добровольская
 Корона «Мисс России-2016» досталась девушке из Тюмени

Мисс Россия